Интернационал — модель сельскохозяйственных тракторов фирмы Интернэшнл харвестер заводов Мак-Кормик—Диринг.

История 
Тракторы завода Мак-Кормик—Диринг собирались в России ещё до Первой Мировой войны на Люберецком заводе, принадлежавшем «Интернэшнл харвестер», в двух модификациях: мощностью 20 л. с. для двухкорпусного плуга и 30 л. с. для трёхкорпусного.

Конструкция 
Конструкция трактора рамная. Центр тяжести располагается далеко впереди и опрокидывания трактора, в отличие от Фордзона, не наблюдается. Рабочее место располагается высоко, что облегчает управление.

Габариты тридцатисильного трактора: Д×Ш×В ××, сухая масса 2,3 тонны

 Двигатель

Двигатель рядный четырёхцилиндровый четырёхтактный. Удлинённые поршни улучшают условия смазки цилиндро-поршневой пары. Гильзы цилиндров вставные сменные.

Топливо — керосин, пуск и прогрев двигателя в течение нескольких минут осуществляется на бензине. Автоматический центробежный регулятор числа оборотов двигателя действует на дроссельную заслонку и поддерживает оптимальное число оборотов двигателя — .

Зажигание — от магнето.

Система мазки двигателя разбрызгиванием и под давлением от масляного насоса с приводом от вала мотора. Насосом масло подаётся для смазки кривошипно-шатунного механизма, после чего разбрызгивается на зеркало цилиндра. Масло проходит через фильтры до и после насоса, что уменьшает износ двигателя.

Охлаждение двигателя водяное с естественной термосифонной циркуляцией.

 Трансмиссия

Сцепление многодисковое.

Коробка передач легкосъёмная, в отдельном картере, имеет две скорости вперёд: 4,6 и 5,7 км/ч и одну назад. Имеется шкив для использования трактора в качестве стационарного двигателя.

 Ходовая часть

Трактор имеет четыре колеса с приводом на задние. Диаметр задних колёс , ширина ободьев . Грунтозацепы не приклёпаны, а привинчены, что облегчает их замену, колёса прикрыты крыльями, который защищают тракториста от грязи и травмы. Передние колёса диаметром  шириной  имеют ребро посредине обода.

 Рулевое управление

Рулевое управление автомобильного типа, то есть передняя ось остаётся неподвижной, и только передние колёса поворачиваются на шкворнях. Рулевой механизм заключён в картер с маслом.

Результаты испытаний 
В октябре 1923 года в Тимирязевской академии под руководством профессора П. М. Белянчикова испытание 20-сильного трактора с двухкорпусным плугом дало следующие характеристики:

Несмотря на тяжёлые условия испытания поздней осенью, поломок трактора не было.

Для 30-сильного трактора практическая производительность с трёхкорпусным плугом 4,8 га (4,5 дес.) в десятичасовой рабочий день и расход керосина 15—22,5 кг/га (1—1½ пуд/дес.).

Примечания

Источники

Литература 

Колёсные тракторы